Louise Wener (1966-), chanteuse britannique ;
 Patric Wener (1968-), joueur puis entraîneur suédois de hockey sur glace.